Zmarzlik ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Günter Zmarzlik (1922–2000), deutscher Historiker
 Johannes Zmarzlik, deutscher Arbeitsrechtler und Ministerialbeamter